58707 Kyoshi –  asteroide della fascia principale
 Takahama Kyoshi –  poeta, critico letterario e scrittore giapponese